Internationella Fyradagarsmarschen i Nijmegen (nederländska: Internationale Vierdaagse Afstandmarsen; engelska: International Four Days Marches) är världens äldsta och största internationella långdistansmarsch. Den äger rum i och runt staden Nijmegen i provinsen Gelderland i Nederländerna och genomförs tredje veckan i juli varje år. Marschen anordnas av Stiftelsen DE4DAAGSE (en del av det Kungliga Nederländska Vandringsförbundet, före 2015 Kungliga Nederländska förbundet för fysisk fostran – K.N.B.L.O. – med säte i Haag). Marschen har numera över 40 000 deltagare från hela världen.

Historia
Den 3 april 1908 grundades Nederländska förbundet för fysisk fostran (NBvLO). Organisationens första bedrift var att redan år 1909 organisera en fyradagars marsch den 1 september 1909. Den hade 306 deltagare, varav 10 civila. Efterhand har andelen civila deltagare ökat och de senaste åren har ungefär 10 % av deltagarna varit soldater, varav cirka en tredjedel har varit från Nederländerna.

Marschen som genomfördes 2006 blev dock inte längre än en dag. Marschen avbröts efter att två deltagare dött av värmeslag. Istället för den sedvanliga medaljen delades ett minnesmärke ut till dem som deltagit under marschens första dag.

Den som har gått marschen flest gånger är Bert van der Lans. Som 86-åring fullföljde han år 2018 sin 71:e marsch. Tidigare rekordhållare - numera kvinnliga rekordhållare - var Annie Berkhout från Voorburg som fullföljt marschen 66 gånger år 2002.

Svensk militärpersonal kan delta i marschen genom Försvarsutbildarnas försorg. Den svenska truppen brukar uppgå till 250–300 man.

Civila klasser 
 120 km (~30 km × 4 dagar) 
 160 km (~40 km × 4 dagar)
 200 km (~50 km × 4 dagar)
 220 km (~55 km × 4 dagar, specialsträcka vid den 100:e marschen år 2016)

Militär klass 
 160 km (~40 km × 4 dagar) – I uniform och med minst 10 kg packning (gäller män under 50 år)

Militära deltagare är förlagda i Heumensoord där de har en egen start- och målgång. Sträckningen för den militära distansen skiljer sig därför en aning från standarddistanserna.

Källa:

Bilder

Kartor

Referenser

Externa länkar

Officiell webbplats 
Officiell webbplats 
K.N.B.L.O. 
Vierdaagse-medaljerna 
Nijmegenmarschen Försvarsutbildarna

Sport i Nijmegen
Evenemang i Nijmegen